Boka kotorska, zaljev na Crnogorskom primorju – južnom dijelu istočne obale Jadranskog mora – u Crnoj Gori, u blizini granice s Hrvatskom i BiH.
 Hrvatska Boka, je naselje u Banatu, u Vojvodini, u sastavu općine Sečanj